Le FK Daugava Riga est le nom de plusieurs clubs lettons de football.

 Le FK Daugava Riga (1944-1990), fondé en 1944 et dissous en 1990.
 Le FK Daugava Riga, ancien nom de l'Olimpija Riga en 1991.
 Le FK Daugava Riga, ancien nom du FK Torpedo Riga entre 1996 et 1997.
 Le FK Daugava Riga (2003), fondé en 2003 sous le nom de FK Jūrmala et dissous en 2015.
 Le FK Daugava Riga, ancien nom de l'actuel Rīgas FS entre 2008 et 2010.